Es gibt mehrere Seen mit dem Namen Riedsee:
 Riedsee bei Bad Wurzach, mit rund 10 ha die größte Wasserfläche im Wurzacher Ried
 Riedsee bei Leeheim im Hessischen Ried in der Nähe von Darmstadt
 Riedsee bei Biblis im Hessischen Ried in der Nähe von Darmstadt
 Riedsee (Donaueschingen) bei Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis
 Möhringer Riedsee in Stuttgart
 Jannersee in Vorarlberg